Шанчы () — топонимы в Республике Тыва Российской Федерации.

 Шанчы — село в Чаа-Хольском кожууне, административный центр и единственный населённый пункт сумона Шанчы.
 Шанчы — административно-территориальная единица в Чаа-Хольском кожууне
 «Шанчы» — природный парк
 «Шанчы» — урочище на территории Чыраа-Бажынского участкового лесничества
 Шанчы — гора на левом берегу р. Элегес
 Шанчы — долина севернее хребта Кошке

Примечания